Torokoto peut désigner :
Torokoto, la commune rurale située dans le département de Barani au Burkina Faso ;
Torokoto, la commune rurale située dans le département de N'Dorola au Burkina Faso.